Ботвинник Богдан Ігорович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Ботвинник Михайло Мойсейович — радянський шахіст, шостий чемпіон світу з шахів.